Яйца:
 Яйца — пищевой продукт, яйца птиц; обычно в пищу употребляются куриные, перепелиные, реже утиные и страусиные яйца.
 Яйца — женские половые клетки живых организмов. См. также Яичники — парный орган женской половой системы.
 Яйца — просторечное название мужской мошонки с содержащимися в ней яичками.
 «Яйца» — художественный фильм норвежского режиссёра Бэнта Хамера.

См. также 
 «Яйца Фаберже» — знаменитая серия ювелирных изделий фирмы Карла Фаберже.
 «Яйца судьбы» — полнометражный фильм компаний «Централ Партнершип» и «Comedy Club Production».
 «ЯйцЫ Fаберже» — российская ска-панк-группа.